Sicari ist der Familienname folgender Personen: 

 Antonio Maria Sicari (* 1943), italienischer Karmeliter, Theologe und Autor von Heiligenviten
 Vincenza Sicari (* 1979), italienische Leichtathletin